Bellay ist der Familienname folgender Personen:

 Eustache du Bellay, Erzbischof von Paris von 1551 bis 1560
 Guillaume du Bellay (1491–1543), französischer Soldat und Autor
 Jean du Bellay, Bischof von Fréjus (1555–1562)
 Jean du Bellay (1492/98–1560), Bischof von Bayonne (1526), Erzbischof von Paris (1532–1551), Kardinal (1535) und Abt von Fontaine-Daniel (1552–1560)
 Joachim du Bellay (um 1522–1560), französischer Schriftsteller
 Martin Du Bellay (1703–1775), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Abt und Bischof
 Renaud du Bellay, Erzbischof von Reims (1083–1096) 
 René du Bellay, Bischof von Grasse (1532–1533)
 Thomas Bellay, deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Bellay ist außerdem ein Ortsname:

 Tilloy-et-Bellay, Gemeinde im französischen Département Marne

Siehe auch:
 Belley